Mierzęcice est le nom :
 de la gmina de Mierzęcice, dans le powiat de Będzin, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Mierzęcice, chef-lieu de cette gmina